Бары́ш — река в Ульяновской области России, правый приток Суры (бассейн Волги).

Длина — 247 км, площадь водосборного бассейна — 5800 км². Протекает по Приволжской возвышенности.

Питание: родники, снеговое и дождевое. Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле.

Основные притоки: левый — Карсунка, правые — Большая Якла, Урень, Майна.

На реке расположены: город Барыш, посёлок Карсун, Рабочий посёлок имени В. И. Ленина.

Этимология 
Гидроним происходит от татарского барыш — «ход, движение, течение», то есть характеризует роль реки как пути сообщения.

Притоки 
(км от устья)

 22 км: ручей Кувайка (Клеванина)
 36 км: река Большая Якла
 51 км: ручей Киватка
 57 км: река Кандарать
 60 км: река Урень
 74 км: река Семилейка
 87 км: река без названия, у села Озерки
 95 км: река Карсунка
 105 км: река Вешкайма
 132 км: река Майна
 138 км: река Стемасс
 142 км: река без названия, у села Красный Бор
 166 км: река Туарма (Белый Ключ)
 179 км: река Мурка
 180 км: река Чилим
 187 км: река Хомутерька
 194 км: река Рачамайка
 197 км: река Решетка
 203 км: река без названия, у села Барыш
 213 км: река Елховка
 220 км: река Самородка

Названные в честь реки 
 город Барыш (в 1928 г.);
 село Барышская Дурасовка (Барышский район);
 посёлок Красный Барыш (Барышский район);
село Барышская Слобода;
 улица Барышская (Карсун).

Примечания

Литература 
 
 
 

Притоки Суры (приток Волги)
Реки Ульяновской области